Paolini ima više značenja:
 Paolini, Benevento
 Paolini, Firenze
 Paolini, Frosinone